A 2008-as portugál nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság harmadik versenye. A nagydíjat április 13-án rendezték Estorilban.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Portugal
Motorversenyzés Portugáliában